Peregrine Bertie kan syfta på bland andra:

* Peregrine Bertie, 13:e baron Willoughby de Eresby (1555–1601), engelsk peer
 Peregrine Bertie, 2:e hertig av Ancaster och Kesteven (1686–1742), engelsk peer
 Peregrine Bertie, 3:e hertig av Ancaster och Kesteven (1714–1778), engelsk peer